Zulian – Giuliano in dialetto veneziano

Architettura 
 Chiesa di San Zulian – edificio religioso della città di Venezia

Famiglie 
 Zulian – famiglia patrizia veneziana

Persone 
 Emil Zulian – snowboarder italiano
 Francesco De Zulian – fondista italiano
 Franco Zulian – compositore e polistrumentista italiano
 Simona Zulian – fumettista italiana

Altro 
 Rio de San Zulian – rio interno veneziano

Pagine correlate 
 Zuliani (disambigua)